Leisen est un patronyme porté notamment par :

  (1947-), acteur hongrois ;
 Grégoire Leisen (1916-1993), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Mitchell Leisen (1898-1972), costumier, chef décorateur et réalisateur américain ;
  (1976-), joueur luxembourgeois de billard américain.